Søren Kierkegaard - um filósofo
Peter Kierkegaard - um bispo
7056 Kierkegaard - um asteróide

Desambiguações de sobrenomes